Doubt (dt. Zweifel) ist der Titel folgender Werke:

 Doubt, Originaltitel von Glaubensfrage, Film des US-amerikanischen Regisseurs und Dramatikers John Patrick Shanley aus dem Jahr 2008
 Doubt (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2017
 Doubt (Zeitschrift), Zeitschrift über anomalistische Phänomene, herausgegeben von der Fortean Society